East Glen ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Glen (Georgia), im DeKalb County
 East Glen (Louisiana), im East Baton Rouge Parish